Scharen ist der Familienname folgender Personen

 Uwe Scharen (* 1945), deutscher Jurist und seit 2009 Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Schaaren
 Schar
 Schären